

Cinéma 
 Sans toi est un court-métrage de 2004 de Liria Bégéja;
 Sans toi est un film français réalisé par Sophie Guillemin  de 2022.

Musique 
 Pas sans toi est une chanson de M. Pokora ;
 Sans toi est une chanson de Martine Clémenceau ;
 Sans toi est une chanson de Cora Madou écrite par Vincent Scotto et René Sarvil ;
 Sans toi est une chanson du groupe G-Squad ;
 Sans toi est une chanson de Kamelancien avec Sarah Riani ;
 Sans toi est une chanson du groupe Sens unique ;
 Sans toi est une chanson d'Amel Bent ;
 Sans toi est une chanson de Serge Lama, titre phare du super 45 tours éponyme ;
 Sans toi est une chanson d'Agnès Varda et Michel Legrand, interprétée par Corinne Marchand dans le film Cléo de 5 à 7 ;

Homonymie de titre